Лазене́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Люри-сюр-Арнон. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18124.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 200 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Орлеана, в 26 км к западу от Буржа.

На территории коммуны происходит слияние рек  и .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 355 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 229 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 176 были экономически активными, 53 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 62,8 %). Из 176 активных работали 155 человек (92 мужчины и 63 женщины), безработных было 21 (9 мужчин и 12 женщин). Среди 53 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Ферте (XVII век). Исторический памятник с 1944 года
 Замок Лазене (XIX век)
 Церковь Нотр-Дам (XI—XII века)
 Две водяные мельницы

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер